La Cité de la peur peut désigner :
 La Cité de la peur (Station West), film américain réalisé par Sidney Lanfield (1948) ;
 La Cité de la peur, film français réalisé par Alain Berberian et scénarisé par le trio comique Les Nuls (1994).

Voir aussi 
 La Cité de l'indicible peur, film français de Jean-Pierre Mocky (1964).